Бредет () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Старкіожд.
 Бредет () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Метесарі.
 Бредет () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Алмашу-Маре.
 Бредет () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Бунтешть.
 Бредет () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Адміністративно підпорядковується місту Инторсура-Бузеулуй.